Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2016 – czternaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 11 czerwca do 25 września 2016 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków, toteż zawody służyły również jako pierwszy etap kwalifikacji do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020.

W obu finałach GPS spotkały się reprezentacje Rosji i Francji, które podzieliły się zwycięstwami, jednak dzięki lepszemu bilansowi punktowemu tytuł mistrzyń Europy odzyskały po roku przerwy Rosjanki. Brązowy medal zdobyły Irlandki, które w obu turniejach zajęły czwarte lokaty ulegając w każdym z nich nieklasyfikowanym w punktacji generalnej Brytyjkom. Najwięcej punktów i przyłożeń w całym cyklu zdobyła przedstawicielka triumfatorek, Elena Zdrokova. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zyskały Szwedki i Polki, zaś do Trophy promowane zostały Łotwa i Malta.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie pięciu turniejów – dwóch w Women’s Grand Prix Series, dwóch w Women’s Trophy oraz jednym w Women’s Conference. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku. W turniejach dwóch czołowych dywizji brało udział po dwanaście reprezentacji, zaś w najniższej szesnaście zespołów liczących maksymalnie dwanaście zawodniczek. Turniej Conference został rozegrany w dniach 23–24 lipca w Sarajewie, o Trophy rywalizowano zaś 18–19 czerwca w Czechach i 2–3 lipca w Ostrzyhomiu. Mistrzem Europy zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów Grand Prix Series – w Kazaniu (11–12 czerwca) i Brive-la-Gaillarde (24–25 września) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Reprezentacje w dwunastozespołowych turniejach zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – czołowa ósemka awansowała do ćwierćfinałów, pozostałe cztery zespoły walczyły zaś o Bowl. W przypadku szesnastozespołowego turnieju drużyny rywalizowały w ramach czterech czterozespołowych grup o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów. Spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie
:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Jedynie finał składał się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych spotkaniach połowa meczu obejmowała zaś siedem minut. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – po zakończonym sezonie dwie najsłabsze reprezentacje z Grand Prix Series oraz Trophy zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli finaliści zawodów odpowiednio Trophy oraz Conference, z zastrzeżeniem, że spadku nie mogli doznać gospodarze turniejów tej edycji.

W ramach przygotowań do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 Brytyjczycy wystawili w Kazaniu dwa zespoły – Royals i Lions – zastępujące reprezentacje Anglii i Walii. W drugim turnieju powrócono zaś do narodowych reprezentacji, które jednak wystąpiły pod nazwami z pierwszych zawodów.

Conference 
W rozegranym w Sarajewie turnieju triumfowaly Łotyszki

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa 
Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Pierwszy turniej (Praga) 
Turniej został rozegrany na boisku Slavii Praga i zwyciężyły w nim Szwedki.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa 
Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Ostrzyhom) 
Drugi turniej został rozegrany na stadionie Rugby Club Hotel w Ostrzyhomiu i zakończył się on triumfem Szwedek.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa 
Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna Trophy

Grand Prix Series

Pierwszy turniej (Kazań) 
Choć rok wcześniej zawody zostały rozegrane na stadionie Tulpar, edycja 2016 odbyła się na Stadionie Centralnym. W transmitowanym w Internecie turnieju w swoich grupach najlepsze były Francja, Rosja oraz GB Lions i taką kolejnością zakończyły się te zawody.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa 
Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Malemort) 
Podobnie jak rok wcześniej zawody zostały rozegrane na Stade Raymond Faucher w Malemort w pobliżu Brive. Triumfowały w nich Rosjanki pokonując gospodynie rewanżując się za porażkę z finału pierwszego turnieju, w meczu o trzecie miejsce GB Lions ponownie pokonały Irlandki.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa 
Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna GPS

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2016 w rugby union
2016 w Bośni i Hercegowinie
Sport w Sarajewie
Rugby union w Bośni i Hercegowinie
2016 w Czechach
Sport w Pradze
Rugby union w Czechach
2016 na Węgrzech
Ostrzyhom
Rugby union na Węgrzech
Zawody sportowe w Kazaniu
2016 w Rosji
Rugby union w Rosji
2016 we Francji
Rugby union we Francji